Unión Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Unión Juárez kommun, Chiapas, 
 Unión Juárez, Tila, Chiapas, 
 Unión Juárez, Siltepec, Chiapas,